Goudy ist der Familienname folgender Personen:
 Frederic William Goudy (* 1865; † 1947), US-amerikanischer Typograf
 Henry Goudy (* 1848; † 1921), britischer Jurist und Hochschullehrer
 Yann Goudy (* 1975), französischer Autorennfahrer